Ernst von Borsig ist der Name folgender Personen:

 Ernst von Borsig (1869–1933), deutscher Industrieller, siehe Ernst Borsig 
* Ernst von Borsig junior (1906–1945), deutscher Widerstandskämpfer